Jiří František Čermák (1749–1817) – czeski kronikarz
 František Čermák (fotograf) – fotograf konstruktywizmu awangardowego i Nowej Rzeczowości
 František Čermák (malarz) (1822–1884) – czeski malarz
 František Čermák (ksiądz) (1881–1974) – czeski ksiądz rzymskokatolicki
 František Čermák (1894–?) – czeski strzelec, reprezentant Czechosłowacji
 František Čermák (językoznawca) (* 1940) – czeski językoznawca
 František Čermák (* 1976) – czeski tenisista